Виноградов-Волжинский — русская фамилия. Известные носители:

 Виноградов-Волжинский, Владимир Алексеевич (1891—1942) — советский учёный, специалист по гигиене.
 Виноградов-Волжинский, Дмитрий Владимирович (1925—2017) — советский паразитолог.